Brian Sipotz (né le  à South Bend dans l'État de l'Indiana aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière 
Ayant rejoint les Redhawks de Miami, équipe représentant l'université de Miami-Ohio dans la NCAA en 2000. Le défenseur format géant se voit être réclamé dès l'année suivante lors du repêchage d'entrée dans la LNH par les Thrashers d'Atlanta qui font de lui leur choix de quatrième ronde.

Il poursuit tout de même son cheminement avec les Redhawks durant encore trois saisons avant de rejoindre en 2004 le club affilié aux Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago. Il remporte la Coupe Turner remis au champion des séries éliminatoires en 2008.

Statistiques 

| 2000-2001|| Redhawks de Miami|| CCHA|| 32|| 0|| 1|| 1||48||  ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2001-2002|| Redhawks de Miami|| CCHA|| 25||0|| 1|| 1||28 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2002-2003|| Redhawks de Miami|| CCHA|| 26|| 0|| 0|| 0||24||  ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2003-2004|| Redhawks de Miami|| CCHA|| 36|| 0|| 3|| 3||39 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2004-2005|| Gladiators de Gwinnett|| ECHL|| 2|| 0|| 0|| 0||0||  ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2004-2005|| Wolves de Chicago|| LAH|| 75|| 2|| 6|| 8||31 || 18 || 1 || 2 || 3 || 6 
|- 
| 2005-2006|| Wolves de Chicago || LAH|| 57|| 2|| 12|| 14||41||  ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2006-2007|| Wolves de Chicago|| LAH|| 73|| 2|| 10|| 12||36 || 8 || 0 || 0 || 0 || 2 
|- 
| 2007-2008|| Wolves de Chicago || LAH|| 54|| 1|| 4|| 5||22||20 ||0 || 4 || 4 || 14 
|- 
| 2008-2009|| Wolves de Chicago|| LAH|| 66|| 2|| 5|| 7||36 ||   ||   ||   ||   ||   
|- 
| 2009-2010|| Gladiators de Gwinnett || ECHL|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||   ||   ||   ||   ||    
|- 
| 2009-2010|| Wolves de Chicago|| LAH|| 44|| 0|| 8|| 8|| 51|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4  
|- 
| 2010-2011|| Sportivi Ghiaccio Cortina|| Série A|| 34|| 0|| 4|| 4|| 26||   ||   ||   ||   ||    
|- 
! colspan="3"| Totaux LAH|| 369|| 9|| 45|| 54||217||54 || 1 || 6|| 7|| 26

Voir aussi

Références

Liens externes 

Naissance en septembre 1981
Naissance à South Bend (Indiana)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Champion de la Coupe Calder
Joueur de la SG Cortina
Défenseur de hockey sur glace